Il singolare del torneo di tennis European Community Championship 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Marc Rosset 7-6(3) 3-6 6-1 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (quarti di finale)
 Patrick Rafter (semifinali)
 Jonas Björkman (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

 Greg Rusedski (campione)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Karol Kučera (semifinali)
 Tim Henman (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

European Community Championship 1998
ATP Tour 1998